Predigerwitwenhaus steht für
Wittum, historische Witwenversorgungsinstitution
Predigerwitwenhaus (Potsdam)